

Bad Sulzbach, oggi Soultzbach-les-Bains – comune del dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia)

Sulzbach – comune del circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Sulzbach – comune del circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)
 Sulzbach am Main – comune-mercato del circondario di Miltenberg (Baviera)
 Sulzbach an der Murr – comune del circondario del Rems-Murr (Baden-Württemberg)
 Sulzbach-Laufen – comune del circondario di Schwäbisch Hall (Baden-Württemberg)
 Sulzbach-Rosenberg – città del circondario di Amberg-Sulzbach (Baviera)
 Sulzbach/ Saar – città della confederazione regionale di Saarbrücken (Saarland)
 Sulzbach (Taunus) – comune del circondario di Main-Taunus (Assia)
 Herren-Sulzbach – comune del circondario di Kusel (Renania-Palatinato)

Sulzbach, oggi Solčava – comune della Savinjska